

Geografia
Mangan – città del Sikkim, India

Persone
James Clarence Mangan (1803-1849) – poeta irlandese
Patricia Mangan (1997) – sciatrice alpina statunitense
Stephen Mangan (1968) – attore britannico

Cognomi composti
Hanna Mangan-Lawrence (1991) – attrice britannica naturalizzata australiana